Maisel ist der Name von geographischen Objekten:
 Maisel (Glashütten) (), Erhebung im Taunus in Glashütten, Hochtaunuskreis, Hessen
 Kleinkastell Maisel, dortiges römisches Militärlager

Maisel als Name von Brauereien:
 Brauerei Gebr. Maisel, siehe Maisel's
 Maisel-Bräu in Bamberg, Bayern

Maisel ist der Familienname von:
 Boris Sergejewitsch Maisel (1907–1986), russisch-sowjetischer Komponist
 Jana Maisel (* 1961), deutsche Turnieranglerin
 Ernst Maisel (1896–1978), deutscher Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Karl Maisel (1890–1982), österreichischer Politiker
 Lucian Maisel (* um 1995), US-amerikanischer Schauspieler
 Lukas Maisel (* 1987), Schweizer Schriftsteller
 Mordechai Maisel (1528–1601), jüdischer Gemeindevorsteher in Prag, Ende 16. Jahrhundert
 Norbert Ralph Maisel (* Januar 1950), deutscher Musiker und Buchautor
 Rudolph Maisel (1901–1956), deutscher Gewerkschafter und Politiker (KPD/SED)
 Sergei Ossipowitsch Maisel (1882–1955), russischer Physiker und Hochschullehrer

Fernsehen:

 The Marvelous Mrs. Maisel, US-amerikanische Fernsehserie

Siehe auch:

 Meisel
 Meisl
 Meysel